Селинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кировская область
 Селинское сельское поселение — входит в Кильмезский район

Костромская область
 Селинское сельское поселение — входит в Межевской район